Ріка́рдо (порт., , ) — португальське, іспанське та італійське чоловіче особове ім’я, що походить від імені Рікардус — латинської форми імені Річард / Ріхард.

Носії імені

Італійське ім’я Riccardo
Італійська форма імені Рікардо також передається українською як Ріккардо.
 (1698–1756) — італійській композитор епохи бароко.
Ріккардо Джакконі (нар. 1931) — американський астрофізик італійського походження, нобелівський лауреат.
 (1846–1930) — італійський дириґент і композитор.
Ріккардо Карапеллезе (1922–1995) — колишній італійський футболіст, тренер.
Рікардо Коччанте (нар. 1946) — італійсько-французький кантауторе, композитор та музикант.
Ріккардо Монтоліво (нар. 1985) — італійський футболіст.
Рікардо Муті (нар. 1941) — італійський дириґент, художній керівник театру «Ла Скала» в 1986—2005.
 (1945–2006) — італійський та німецький ілюстратор.
Ріккардо Феррі (нар. 1963) — італійський футболіст, спортивний оглядач.
Рікардо Фольї (нар. 1947) — італійський естрадний співак.
 (нар. 1953) — італійський дириґент.

Іспанське ім’я Ricardo
Каталонська форма імені — Рікард — часто передається іспанською як Рікардо.

 ( 1978) — колумбійський піаніст, композитор, дириґент.
 (1912–1993) — 29-й президент Панами.
Рікардо Аріас ( 1957) — іспанський футболіст.
 (нар. 1964) — гватемальський співак, один з найуспішніших латиноамериканських артистів.
Рікардо Бофілл (нар. 1939) — популярний каталонський архітектор.
 (нар. 1938) — аргентинський ілюстратор.
 (нар. 1970) — чилійсько-німецький музикант, ді-джей.
 (1875–1943) — іспанський піаніст.
Рікардо Кабаньяс (нар. 1979) — швейцарський футболіст.
Рікардо Кортес (1900–1977) — американський актор (справжнє ім’я — Якоб Кранц).
Рікардо Лаґос (нар. 1938) — президент Чилі (2000—2006).
Рікардо Монтальбан (1920–2009) — мексиканський радіо-, теле- й кіноактор.
Рікардо Манге Обама Нфубеа (нар. пр. 1961) — прем’єр-міністр Екваторіальної Гвінеї (2006—2008).
Рікардо Пальма (1833—1919) — перуанський письменник.
Рікардо Пелаес (нар. 1964) — мексиканський футболіст.
Рікардо Родрігес (нар. 1992) — швейцарський футболіст іспансько-чилійського походження.
Рікардо Самора (1901–1978) — іспанський футболіст і тренер. 
Рікардо Тормо (1952–1998) — іспанський мотогонщик.
 — до 1993 — венісуельський політик, з 1994 — американський економіст.
 (1971) — американський актор.
Рауль Рікардо Альфонсин (1927–2009) — президент Аргентини (1983–1989).
Хуліо Рікардо Круз (нар. 1974) — аргентинський футболіст.

Португальське ім’я Ricardo
В українській мові використовується як транслітерація Рікардо, так і форма Рікарду, що передає португальську вимову імені.

Рікарду Арона (нар. 1978) — бразильський спортсмен, професійний греплер і боєць змішаного стилю. 
Рікардо Гарсія (нар. 1987) — бразильський волейболіст, олімпійський медаліст.
Рікарду Кошта (нар. 1981) — португальський футболіст.
 (нар. 1940) — португальський режисер і продюсер.
Рікарду Куарежма (нар. 1983) — португальський футболіст.
Рікардо Сантуш (нар. 1975) — бразильський пляжний волейболіст, олімпійський чемпіон.

Прізвище 

  (1885—1974) — британський інженер, розробник двигунів внутрішнього згоряння (в тому числі для перших танків).
 Давид Рікардо (1772—1823) — англійський економіст, класик політичної економії, послідовник і одночасно опонент Адама Сміта.
  (нар. 1969) — американський режисер і продюсер.
  (1812—1862) — британський підприємець.
 Жуау Рукарду (нар. 1970) — футболіст з колишньої Португальської Анголи.
 Жан Рікарду — французький письменник та літературний критик.

Географічна назва

 — невключена територія в межах округа Керн (штат Каліфорнія, США).

Див. також
Будинок-студія Рікардо Бофілла
Траса імені Рікардо Тормо

Італійські імена
Іспанські імена
Португальські імена